Sotérichos (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Sotérichos d'Oasis, poète épique grec (III-) ;
 Sotérichos Panteugénos, ecclésiaste et théologien byzantin ().